ARTA Engineering (dawniej Pole Services) – francuski zespół wyścigowy, założony w 1998 przez byłego kierowcę wyścigowego Pierre'a Derode. Obecnie ekipa startuje w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0 (od 2011 roku) oraz w Alpejskiej Formule Renault 2.0. W przeszłości zespół pojawiał się także na starcie we Francuskiej Formuły Renault a także Środkowoeuropejskiej  Formuły Renault. Zespół jest najstarszą ekipą startującą we Francuskiej Formuły Renault.

Starty

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 
Do 2009 roku ekipa startowała jako Pole Services.

† – zawodnik nie był zaliczany do klasyfikacji.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu
 

Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Alpejskiej Formuły Renault 2.0